Jolene kan betyda:

 Jolene (musikalbum) – en skiva från 1974 av Dolly Parton
 Jolene (sång) – en sång av Dolly Parton

Personer
 Jolene Blalock (1975–), en skådespelerska från USA, känd från Star Trek: Enterprise
 Jolene Koester (1949–),  president för California State University, Northridge
 Jolene Unsoeld (1931–), politiker från USA